Крофорд има више значења:
 Округ Крофорд (Џорџија)
 Округ Крофорд (Ајова)
 Округ Крофорд (Арканзас)
 Округ Крофорд (Висконсин)
 Округ Крофорд (Илиноис)
 Округ Крофорд (Индијана)
 Округ Крофорд (Канзас)
 Округ Крофорд (Мисури)
 Округ Крофорд (Мичиген)
 Округ Крофорд (Охајо)
 Округ Крофорд (Пенсилванија)
 Крофорд (Џорџија)
 Крофорд (Тексас)
 Крофорд (Колорадо)
 Крофорд (Мисисипи)
 Крофорд (Небраска)